

Substantif 
Le Trésor de la langue française distingue de nombreux sens au mot « sort » :
 Puissance imaginaire à laquelle est prêtée le pouvoir de présider au destin des hommes et de déterminer le déroulement de leur vie lorsque certains événements semblent dus au hasard. Synonyme : destin, destinée, hasard.
 (événement possible) Ce qui échoit, ce qui doit arriver à quelqu'un du fait du hasard ou d'un concours de circonstances. Synon. avenir, destin, destinée, fortune 
 Situation matérielle ou sociale d'une personne, ou d'une catégorie de personnes.
 Issue, destination finale d'une chose, d'une affaire en cours.
 (dans l'Antiquité grecque et latine) Dé dont on se servait pour rendre des oracles, sur lequel étaient inscrits des caractères dont on trouvait l'explication dans des tables. Les devins ont souvent utilisé les dés ou sorts sacrés, lorsqu'on venait les consulter.
 (au pluriel) Procédés magiques censés faire connaître l'avenir.
 Objets auxquels il est prêté un pouvoir magique pour se préserver des maléfices.
 Effet malfaisant qui atteint quelqu'un ou quelque chose, et qui résulte de pratiques de sorcellerie. Synonyme : maléfice.

Toponyme 

 Sort,  commune de Catalogne en Espagne.
 Sort-en-Chalosse, commune française située dans le département des Landes

Abréviation 
 SORT : Strategic Offensive Reduction Treaty,  Traité de réduction des arsenaux nucléaires stratégiques
 SORT : , groupe d'intervention spécial dans les prisons américaines

Informatique 
 sort, en informatique, commande Unix pour classer des fichiers.
 sort, commande MS-DOS permettant de trier une entrée.

Voir aussi

Bibliographie 
 Fontenelle, Histoire des oracles (1687)

Articles connexes 
 Hasard
 Magie
 Sorcellerie, sorcier
 Wicca

Magie